Stazione di Noda – stazione ferroviaria giapponese a Osaka, linea JR West
Stazione di Noda – stazione ferroviaria giapponese a Osaka, linea Hanshin